est la formule brute de plusieurs isomères.

 Hydrocarbure aromatique
 xylène, numéro CAS , mélange des trois isomères de position
 1,2-diméthylbenzène ou ortho-xylène, numéro CAS 
 1,3-diméthylbenzène ou méta-ylène, numéro CAS 
 1,4-diméthylbenzène ou para-xylène, numéro CAS 
 éthylbenzène, numéro CAS 

 Alcyne
 octa-1,7-diyne, numéro CAS 
 octa-3,5-diyne, numéro CAS